

Persone
 Bernard Malamud  (1914-1986) – scrittore e accademico statunitense
 Carlos Malamud (1951) – storico e docente argentino
 Héctor Malamud (1943-2008) – attore e direttore di teatro argentino

Altro
 Premio PEN/Malamud – premio letterario statunitense